Янке — Німецьке (), польське () та шведське () прізвище.

Відомі особистості 

 Герман Янке (1845—?) — Прусський письменник.
 Євген Янке (1863—?) — Німецький математик; доктор філософії.
 Здзіслав Янке (1895—1972) — польський скрипаль і музичний педагог.
 Йоганн Готфрід Янке (1724—1800) — німецький лікар; автор ряду медичних досліджень.
 Курт Янке:
 Курт Янке (; 1898—1962) — німецький політичний діяч, один з керівників міністерства пропаганди
 Курт Янке (; 1882—1945) — німецький розвідник.
 Отто Янке (1859—?) — Німецький педагог, автор ряду праць з педагогіки та шкільної гігієни.
 Хуго Янке (1886—1939) — шведський гімнаст, олімпійський чемпіон 1908 року.